Алаудинов — фамилия.

Известные носители 
 Алаудинов, Апти Аронович (род. 1973) — российский военный и политический деятель, генерал-майор полиции, Герой Российской Федерации.
 Алаудинов, Мусаил Будайчиевич (1978—2013) — российский спортсмен, выступавший в смешанных единоборствах, самбо и кикбоксинге.